Las siglas SPL pueden hacer referencia:

 a la Premier League de Escocia, por las siglas en inglés de Scottish Premier League;
 al Chetverikov SPL, un hidroavión soviético;
 a Duelo de dragones, una película de Hong Kong también conocida como SPL: Sha Po Lang;
 al SPL (Search Processing Language), un lenguaje de programación;
 al SPL (Samsung Printer Language), un lenguaje de impresión;
 a SPL (Sound Pressure Level), el nivel de presión sonora.
 a Smite Pro League, una liga de un juego MOBA en tercera persona llamado SMITE. 
 a Premier League de Smogon, por las siglas en inglés de Smogon Premier League.
 al SPL (Sistema de Protección de la LGA), al sistema que regula la corriente de carga de los vehículos de una instalación para evitar sobrecargas;

Siglas